Atwood kan verwijzen naar

Plaatsen

Verenigde Staten
Atwood (Colorado)
Atwood (Illinois)
Atwood (Kansas)
Atwood (Oklahoma)
Atwood (Pennsylvania)
Atwood (Tennessee)

Canada
 Atwood (Ontario)

Personen
 George Atwood (1745-1807), Engels wiskundige 
Margaret Atwood (°1939), Canadese schrijfster

Natuurkunde
Toestel van Atwood
Getal van Atwood